Флаг Сум — флаг города Сумы, утвержденный летом 2000 года и подтверждённый в феврале 2004 года исполкомом Сумского горсовета.

Описание 
Флаг представляет собой квадратное полотнище изумрудного цвета, в центре которого находится изображение герба города.

История 
Первым символом Сум считается флаг Сумского слободского полка, утверждённый в 1659 году. На полотнище голубого цвета была изображена Богородица, покровительница Запорожской Сечи, одетая в белое одеяние. В одной руке она держала Крест, а в другой руке Библию. Стояла она на перевёрнутом полумесяце, символизирующем победу православия над исламом.

В 1775 году Михаил Щербатов, возглавлявший тогда геральдическую контору, издал гербовик, в котором был флаг сумского гусарского полка. А в 1776 году, на 5 лет раньше герба, был утвержден новый флаг. Он состоял из голубого полотнища с серебристым гербом в центре, на котором были изображены три охотничьи сумки с золотыми пуговицами.

Все последующие флаги были разработаны на основе старого флага 1776 года.

Современный флаг города был утверждён летом 2000 года и впервые был поднят на площади Независимости в День Конституции Украины.

См. также 

 Герб Сум

Ссылки 
  «Багатолика історія» О. Поляков

Примечания 

Флаги городов Украины
Флаг
Флаги 2000 года